Contea di Bibb o Bibb County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Bibb – Alabama
 Contea di Bibb – Georgia